Le crachin est un type de petite pluie fine et pénétrante.  Ce type de précipitations est engendré par des nuages bas de type stratus. Il est fréquent sur les côtes de l'Océan Atlantique et de la Manche. Toutes les régions tempérées bordant l'océan connaissent des épisodes de bruine de type crachin. Ce mot, relativement récent dans le vocabulaire français, a une origine normande. On peut considérer que le crachin est un type spécial de bruine qui est durable et très fine.

Références

Pluie